Burg Bodman steht für:
 Burg Bodman (Karolingische Königspfalz), abgegangene Burg bei Bodman-Ludwigshafen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Burg Bodman (Staufische Pfalz), abgegangene Burg bei Bodman-Ludwigshafen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Ruine Altbodman, mittelalterliche Burgruine bei Bodman, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Bodman (Begriffsklärung)